Lukács András (1944) cselgáncsozó
 Lukács András (1951) geofizikus, környezetvédő, a Levegő Munkacsoport elnöke
 Lukács András (?) eszperantista, az Eszperantó Világszövetség Tudományos Kiadói Központjának vezetője
 Lukács András (?) táncművész
 Lukács András (?) atléta, rövidtávfutó
 Lukács András (?) a NOX-együttes gitárosa